Ab Insulis ist der Name folgender Personen:

 Alanus ab Insulis (um 1120–1202), französischer Scholastiker, Dichter und Zisterzienser
 Ab Insulis, Pseudonym von Carl August Emge (1886–1970), deutscher Rechtsphilosoph und Rechtssoziologe